Mahel steht für

 Mahel (Mosambik), ein Postos administrativos (Verwaltungsamt) in Mosambik

Mahel ist der Familienname folgender Personen:

 Rico Diogo Mahel (* 1989), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmeditor und Fotograf